Les Canterbury-Bankstown Bulldogs sont un club professionnel australien de rugby à XIII basé au Parc olympique de Sydney dans la banlieue de Sydney. Ils évoluent dans la National Rugby League (NRL) qui est le championnat élite d'Australie. Admis dans le championnat de Nouvelle-Galles du Sud (championnat ayant précédé la NRL) en 1935, ils ont remporté à huit reprises le championnat — en 1938, 1942, 1980, 1984, 1985, 1988, 1995 et 2004 (dont quatre titres dans les années 1980). Après s'être appelé brièvement Sydney Bulldogs au milieu des années 1990, le club a disputé en 1997, le championnat dissident de la Super League, avant d'intégrer le championnat unifié de la NRL en 1998.

Le club évolue l'ANZ Stadium comptant une affluence moyenne en 2009 de  par match. Il entretient une rivalité dans les derbys contre Parramatta Eels et Sydney Roosters.

Palmarès 
World Club Challenge :
Finaliste : 2005.
Championnat d'Australie (8):
Champion : 1938, 1942, 1980, 1984, 1985, 1988, 1995 et 2004.
Vice-champion : 1940, 1947, 1967, 1974, 1979, 1986, 1994, 1998, 2012 et 2014.

Effectif

Joueurs emblématiques du club

Logos

Bilan du club

Notes et références

Liens externes 
 www.bulldogs.com.au - Site officiel du club.

Club de rugby à XIII à Sydney